Карл Петер Ослин (, 21 сентября 1962, Норртелье, Швеция — 19 января 2012, Лександ, Швеция) — шведский хоккеист, голкипер сборной Швеции по хоккею, бронзовый призёр зимних Олимпийских игр в Калгари 1988

Спортивная карьера 
Начал карьеру игрока в команде родного города ХК Норртелье, перейдя в АИК Солна, стал чемпионом страны в сезонах 1981/82 и 1983/84. Третий раз он выиграл национальный чемпионат в составе клуба HV71 (1994/95). Закончил выступать в 37 лет в составе лондонского London Knights.

Достижения на международной арене:
 1980 г. — бронзовый призёр чемпионата Европы (до 18 лет),
 1980 г. — бронзовый призёр чемпионата мира (до 20 лет),
 1981 г. — чемпион мира (до 20 лет),
 1986 г. — серебряный призёр чемпионата мира,
 1988 г. — бронзовый призёр Олимпийских игр в Калгари,
 1990 г. — серебряный призёр чемпионата мира,
 1992 г. — чемпион мира,
 1993 г. — серебряный призёр чемпионата мира.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на sports-reference.com 
 Информация о спортсмене 

Хоккеисты Швеции
Хоккейные вратари
Игроки ХК АИК
Игроки ХК «Мура»
Игроки ХК «Лександ»
Игроки ХК ХВ71
Игроки ХК «Кярпят»
Игроки ХК «Лондон Найтс» (Великобритания)
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 1988 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1988 года
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Игроки сборной Швеции по хоккею с шайбой